Die ITA Men’s All-American Championships wurden 2013 zum 35. Mal ausgetragen. Eine der beiden Konkurrenzen war das Einzel. Gespielt wurde vom 28. September bis zum 6. Oktober auf dem Campus der University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma. Als Sieger ging der US-Amerikaner Mitchell Frank von der University of Virginia hervor. Er gewann das Turnier zum zweiten Mal nach 2011.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Nebenrunde

Setzliste 
Die Nebenrunde kam ohne Setzliste aus, weil die Auslosung von der Hauptrunde übernommen wurde.

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Hauptrunde auf itatennis.com (englisch)
 Turnierplan Nebenrunde auf itatennis.com (englisch)

2013
College-Tennis-Saison 2013/14
Tennisturnier 2013